Минера́льные Во́ды — город на юге России, в Ставропольском крае. Административный центр Минераловодского района (городского округа). Город краевого значения.

Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Варианты названия 
 Минеральныя Воды (Кумская)
 Минводы (название в краткой форме)

География 

Город расположен в долине реки Кумы, в 172 км на юго-восток от Ставрополя. В городе расположены аэропорт, связывающий район Кавказских Минеральных Вод с другими регионами России, узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир — Прохладная с ответвлением на Кисловодск, автомагистраль федерального значения «М-29 Кавказ». Отсюда можно попасть в города-курорты Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в город Лермонтов.

Город стоит у подножия горы Змейка, бо́льшую часть которой занимает территория Бештаугорского лесного массива, а часть со стороны города представляет собой грозный вид скал и карьеров, соединённых серпантином старых дорог. В середине прошлого века здесь активно разрабатывалась строительная порода, работал камнеобрабатывающий завод. В хорошую погоду из города видны вершины Эльбруса, до которого по прямой 91 км. Из города к нему можно отправиться на экскурсионном автобусе, по автодорогам это расстояние увеличится до 250 км.

Реки
Кума, Суркуль, Джемуха.

Климат
Климат города сравнительно сухой, сюда не доходят влажные воздушные массы с Чёрного моря, они задерживаются Главным Кавказским хребтом. Климат города Минеральные Воды отличается контрастностью — лето жаркое, сухое, зима слабо-морозная. Ясно выражены весна и лето. Самые холодные месяцы — январь и февраль, самые тёплые — июль и август. Весна начинается в конце февраля.

Лето начинается в начале мая. Оно тёплое и продолжительное (около 140 дней). Осень начинается в начале октября. Лучшее время года для отдыха и путешествий — осень. Она бывает солнечная, сухая, богатая плодами и яркими красками пейзажей. Осадки на территории города выпадают крайне неравномерно по сезонам года и составляют от 300 мм до 600 мм в год.

Город Минеральные Воды находится в основном в зоне степей. Равнины здесь давно освоены, распаханы и застроены, целинные участки с серебристым ковылём сохранились лишь маленькими фрагментами вдоль обочин дорог. Здесь на почвах кроме ковыля растут типчак, тонконог, пырей, по весне синеет вероника, летом появляются седые листочки дубровника белевойлочного, жёлтые корзинки девясила, колючие розетки зопника. У подножия горы на солонцеватых почвах обильно встречаются полынь крымская, кохия стелющаяся и кермек. Животный мир территории значительно сокращён и изменён человеком. На степных участках изредка можно увидеть зайца русака, тушканчика, серого хомячка, ежа, степного хорька. Обитают тут мыши-полёвки. Курганчики земли выстроены в ряд, что свидетельствует о подземных работах слепыша обыкновенного. А также встречаются орёл, ястреб, сыч и сова.

История 
Своим рождением город обязан строительству Ростово-Владикавказской железной дороги (строительство было завершено в 1875 году). Узловая станция с ответвлением на Кисловодск получила название Султановская, поскольку находилась на землях, принадлежавших с 1826 года ногайскому султану Менгли-Гирею и его потомкам. . В 1878 году посёлок получил юридический статус и название Султановский.

17 мая 1894 года открылось регулярное движение поездов на участке Минеральные Воды – Кисловодск.

В 1906 году посёлок Султановский был переименован в Илларионовский  — в честь назначенного наместником Кавказа графа И. И. Воронцова-Дашкова.

В октябре 1921 года посёлок и станция были объединены и стали городом Минеральные Воды с населением 14 тыс. чел..

В 1929—1930 годах появились предприятия по добыче и переработке нерудных материалов — камнедробильный завод «Змейка» и рудник «Бештаунит». После постройки аэропорта в 1925 году город стал важным пунктом на главных воздушных магистралях СССР. В 1924 году Декретом ВЦИК был образован Минераловодский район.

Феодосий Кавказский (1868—1948) с 1931 по 1948 год жил в Минеральных Водах, после возвращения с Соловецких островов приняв подвиг юродства. В последние годы он жил с послушницами в небольшом сыром доме с низкими потолками. В декабре 1994 года в Ставропольском епархиальном управлении на епархиальном совете был поднят вопрос об изучении жизни иеросхимонаха Феодосия и о народном почитании его как угодника Божия. Мощи Святого Преподобного Феодосия Кавказского находятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В первые дни Великой Отечественной войны 18 тысяч минераловодчан ушли на фронт. Их рабочие места заняли женщины и дети. Отдельные предприятия перешли на выпуск военной продукции. 6 269 жителей города награждены орденами и медалями, 12 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В войне погибло 7 тысяч минераловодчан.

Вечером 8 августа 1942 года 40-й немецкий танковый корпус 1-й танковой армии барона Лео-Гейр фон Швеппенбурга подошёл к северному берегу реки Кумы, где его встретили защитники города — курсанты новочеркасского кавалерийского училища. 10 августа город был занят войсками нацистской Германии. Железнодорожная станция «Минеральные Воды» была чрезвычайно важным объектом, через неё шло обеспечение немецких войск, наступающих на Владикавказ и Баку. В здании железнодорожного вокзала находилась немецкая комендатура, где велись допросы. За городом, у стекольного завода был глубокий противотанковый ров, у которого ежедневно велись массовые убийства мирных жителей. Там было убито и захоронено около шести тысяч человек со всех Кавказских Минеральных Вод.

11 января 1943 года в город вдоль железнодорожной ветки со стороны Прохладного вошёл советский танковый батальон под командованием капитана Петрова, наступавший в направлении железнодорожной станции, где были сосредоточены основные силы противника. Одновременно в город вошли стрелковые части. Советские войска заблокировали на станции несколько составов с немецкой техникой, обмундированием и продовольствием. На улице «50 лет октября» находится мемориал танкистов с танком Т-34-85.

После войны Минеральные Воды стали одним из крупнейших городов Ставрополья.

2 ноября 1956 года город Минеральные Воды отнесён к городам краевого подчинения.

5 июня 1964 года Совет Министров РСФСР постановил ограничить прописку граждан в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Минеральных Водах и прилегающих к ним населённых пунктах Ставропольского края.

На 1 января 1983 года в подчинении Минераловодского горсовета находился Левокумский сельсовет, в состав которого входили село Левокумка (центр) и хутор Садовый.

9 ноября 1991 года Шамиль Басаев совершил свой первый теракт, угнав самолёт из аэропорта Минеральных Вод. Самолёт со 178 заложниками на борту должен был лететь в Екатеринбург, однако Басаев приказал лётчикам держать курс на Анкару.

24 марта 2001 года в Минеральных Водах был совершён террористический акт — взрыв рядом с центральным рынком города.

Символика 
Впервые вопрос создания символики города был поднят во второй половине 1960-х годов. В июле 1965 года газета «Кавказская здравница» опубликовала коллективное письмо, подписанное сотрудниками Пятигорского музея на Кавминводах, а также председателем Кавминводского отделения Союза архитекторов СССР В. Фуклеевым и главным архитектором Пятигорска Б. Абидовым, которые обращались к читателям с просьбой высказать своё мнение о необходимости разработки гербов Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод и других городов, находящихся в составе Кавказских Минеральных Вод. Вскоре на страницах этого издания появились первые отклики и предложения жителей курортного региона, в том числе минераловодского геодезиста Б. Иванцова, представлявшего эмблему своего города следующим образом: «На первом плане … электровоз, а вверху — парящий реактивный пассажирский самолёт… Слева и справа — горы. Фоном пусть будет панорама Кавказского хребта с красавцем Эльбрусом». Впоследствии похожее изображение получило распространение на одном из коллекционных значков так называемой «Пятигорской серии», выпускавшейся несколькими сувенирными фабриками в городе Пятигорске. При этом, по данным Российского центра флаговедения и геральдики, «герб города в таком виде не существовал и не утверждался».

В начале 1971 года Минераловодским горкомом КПСС и исполкомом городского совета был объявлен конкурс на лучший эскиз герба Минеральных Вод, информация о котором появилась на первой странице январского номера «Кавказской здравницы». Однако в итоге неофициальным символом столицы Минераловодского района стала юбилейная эмблема, разработанная в 1998 году (к 120-летию основания города) местным художником С. Н. Валуйским: «В червлёном щите, в круге на золотом основании — гора, один склон которой зелёный, а другой чёрный. Вокруг горы символика авиации, транспорта, золотой колос и фрагмент шестерёнки». Главная фигура — гора — ассоциировалась с природной достопримечательностью Минеральных Вод — горой Змейкой; остальные фигуры обозначали размещённые в черте города международный аэропорт, железнодорожную станцию и промышленные объекты (в частности авиаремонтный завод 411ГА). В сентябре 1998 года изображение данной эмблемы появилось на символической стеле при въезде в Минеральные Воды, построенной по проекту главного архитектора города Л. Г. Сёмина.

В ходе муниципальной реформы город Минеральные Воды был наделён статусом городского поселения и, как муниципальное образование, получил право на собственный герб и другие официальные символы, отражающие исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. Работа над новой символикой началась в 2010 году. Необходимость её создания, как отмечалось в программе социально-экономического развития города Минеральные Воды на 2011—2015 годы, была обусловлена тем, что «имеющаяся символика не утверждена по геральдической иерархии, не зарегистрирована официально и морально устарела».

24 июня 2010 года на заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края были рассмотрены 10 проектов герба города Минеральные Воды, разработанные художником-геральдистом С. Е. Майоровым (Ставрополь) и общественным деятелем И. Х. Илиади (Минеральные Воды). По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской администрации для утверждения вариант № 10 «с изображением вилообразного креста с орлом и восходящим из основания щита солнцем», охарактеризовав его как «наиболее приемлемый и геральдически правильный».

25 февраля 2011 года решением городской Думы был определён состав комиссии, которая занималась разработкой эскиза герба и флага города. В марте того же года в здании администрации города прошли публичные слушания по обсуждению эскиза герба и флага — официальной символики города Минеральные Воды. В качестве варианта герба, взятого за основу, был выбран проект, исполненный С. Е. Майоровым: «В лазоревом поле щита серебряный, опрокинутый повышенный вилообразный крест, поверх него — летящий вправо чёрный орёл с воздетыми крыльями, имеющий золотые: глаз, клюв, лапы, когти, в лапах ключ того же металла. Внизу — возникающее золотое солнце (без личины)».

Предложенный проект герба выражал такие особенности, как название города Минеральные Воды, его местоположение на въезде в курортный регион Кавказские Минеральные Воды и его роль главного транспортного узла Северного Кавказа. Главной фигурой герба являлся серебряный опрокинутый вилообразный крест, три луча которого, смыкаясь в центре, символизировали сходящиеся в городе три вида транспортных артерий (воздушный, железнодорожный, автомобильный). Крест также рассматривался в качестве защитного символа — как для города, так и для пассажиров этого транспортного узла. Летящий орёл с золотым ключом в лапах ассоциировался с устоявшимся символом Кавказских Минеральных Вод, ключом и вратами к которым является город Минеральные Воды. Эта же особенность города, который выполняет функции «ворот на Кавказские Минеральные Воды», нашла отражение в проёме, образуемом двумя нижними лучами креста. Основные цвета проекта герба (лазурь и серебро), соотносимые со знаками воды, усиливали символизм, заложенный в названии города, и вместе с образом восходящего из основания щита золотого солнца напоминали о том, что важной составной частью благотворного воздействия на здоровье отдыхающих на Кавказских Минеральных Водах являются минеральные источники в сочетании с солнцем и воздухом.

В процессе дальнейшего рассмотрения данный герб был отклонён администрацией города. На заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края, состоявшемся 30 июня 2011 года, секретарь комиссии Н. А. Охонько доложил, что «началась деятельность по профанированию геральдически правильного герба в некоторое художественное полотно».

К марту 2015 года, в связи с началом «процесса активной реорганизации» в городе и районе, разработка официальной символики в Минеральных Водах была приостановлена. Однако возобновить её уже не представлялось возможным, поскольку в июне того же года все муниципальные образования, входившие в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края, были преобразованы, путём их объединения, в Минераловодский городской округ, в результате чего город Минеральные Воды лишился статуса городского поселения, а вместе с ним — права на герб и флаг.

Население 

 Половой состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 34 737 мужчин (45,27 %) и 41 991 женщина (54,73 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Административное деление 
В состав города Минеральные Воды входит микрорайон (бывший посёлок) Евдокимовский. Посёлок Евдокимовский был образован 7 июля 1861 года. Снят с учёта 1 июня 1963 года.

Здравоохранение 
 Минераловодская районная больница, включающая стационар, городскую поликлинику, детскую городскую поликлинику, станцию скорой медицинской помощи, родильный дом, стоматологическую поликлинику.
 Отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД», включающая стационар и два поликлинических отделения.

Связь 
Интернет

Кавказ Интернет Сервис, Пост Лтд, Бока и Ко, Ростелеком, Билайн, МТС

 Проводной телефон
Ставропольский филиал Ростелекома

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС, Yota

Образование 
 Дошкольное образование 
 Детский сад № 1 «Аленький цветочек»
 Детский сад № 2 «Золотой ключик»
 Детский сад № 3 «Семицветик»
 Детский сад № 4 «Светлячок». Открыт 2 января 1967 года
 Детский сад № 5 «Дельфинёнок». Открыт 14 декабря 1990 года
 Детский сад № 6 «Малышок»
 Детский сад № 7 «Ивушка»
 Детский сад № 8 «Сказка»
 Детский сад № 11 «Золотая рыбка»
 Детский сад № 12 «Алёнушка»
 Детский сад № 13 «Журавушка»
 Детский сад № 14 «Оленёнок»
 Детский сад № 15 «Аистёнок»
 Детский сад № 16 «Красная шапочка»
 Детский сад № 33 «Радуга»
 Детский сад № 62 «Звёздочка»
 Детский сад № 73 «Искорка». Открыт 1 сентября 1935 года как детский сад № 20 
 Детский сад № 95 «Ласточка». Открыт 1 октября 1961 года как ясли-сад № 95 станции Минеральные Воды
 Детский сад № 103 «Чебурашка»
 Детский сад № 198 «Белоснежка»

 Среднее общее образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Гимназия № 2
 Лицей № 3
 Средняя общеобразовательная школа № 5
 Средняя общеобразовательная школа № 6
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Средняя общеобразовательная школа № 20
 Гимназия № 103
 Лицей № 104
 Средняя общеобразовательная школа № 111

 Дополнительное образование 
 Дом детского творчества. Открыт 23 октября 1955 года как Дом пионеров
 Центр дополнительного образования
 Детско-юношеская спортивная школа

 Среднее профессиональное образование 
 Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В. И. Сафонова. Открыт 19 апреля 1969 года как Минераловодское музыкальное училище
 Минераловодский региональный многопрофильный колледж
 Минераловодский колледж железнодорожного транспорта. Открыт 14 октября 1922 года как Фабрично-заводское училище на базе Ми-нераловодского паровозного депо 
 Социально-экономический колледж «Перспектива»
 Минераловодский филиал ростовского торгово-экономического техникума
 Минераловодская техническая школа ДОСААФ России. Открыта 15 мая 1969 года как техническая школа ДОСААФ

 Высшее профессиональное образование 
 Северо-Кавказский филиал Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова
 Филиал Ростовского государственного университета путей сообщения
 Северо-Кавказский институт - филиал Московского гуманитарного экономического института

Культура 
 Дворец культуры. Открыт 1 марта 1967 года как Дворец культуры железнодорожников
 8 библиотек, в том числе Центральная городская библиотека им. Котовской
 Детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского
 Детская художественная школа
 Детская музыкальная школа

Экономика и производство 
В городе расположены более 30 крупных и средних предприятий и организаций. Среди них:
 Минераловодский хлебокомбинат. Открыт в 1966 году
 Водная компания «Старый источник»
 Предприятие по выпуску и розливу воды «Дон»
 Три организации занимаются издательской и полиграфической деятельности (издательство «Кавказская здравница», «Минераловодская типография», типография «Лотос»);
 Предприятие «Ставропласт» (производство пластмассовых изделий). Открыто 30 декабря 1972 года как завод «Сувенир»
 Минераловодский водоканал. Открыт 18 мая 1965 года
 Минераловодский завод виноградных вин. Открыт 31 октября 2006 года
 Предприятие «Кавминстекло». Основано в 1898 году как завод стеклотары
 Другие предприятия и организации: Минераловодский камнеобрабатывающий завод, филиал Иркутского завода сборного железобетона, предприятия «Ставропольснаб», «S7 Инжиниринг», «Лайнер», «БаТ», «Аскания Аква», «Пивоварня — КМВ», меховая компания «Рокар», кондитерский цех «Сладкий мир».
 Минераловодский филиал S7 Technics. Техобслуживанию реактивных авиадвигателей. Создан 15 июля 2010 года на базе бывшего завода № 411 гражданской авиации
 ООО «Стройтранс». Основано 24 февраля 2002 года

Транспорт 
 Воздушный транспорт

В западной части территории города расположен международный аэропорт 1 класса «Минеральные Воды», откуда осуществляются пассажирские перевозки воздушным транспортом.

 Железнодорожный транспорт

В городе расположены железнодорожная станция Минеральные Воды с предприятиями железнодорожной инфраструктуры, входящие в состав Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги. .

 Автомобильный транспорт
Минеральные Воды являются центром международных автомобильных перевозок в Северо-Кавказском федеральном округе. Через город проходят автомобильная дорога федерального значения  «Кавказ», а также автомагистрали регионального и местного значения.

В городе расположен автовокзал «Кавминводыавто», откуда осуществляются регулярные автобусные рейсы (междугородные, межмуниципальные) в различные города и населённые пункты Ставропольского края, субъекты Северо-Кавказского, Южного федерального округа и другие.

 Общественный транспорт
Общественный транспорт Минеральных Вод представлен автобусами малой вместимости (маршрутными такси) и частными такси, обслуживающими городские и пригородные маршруты.

:
 № 1 ж.д. вокзал — пос. Кумской
 № 2 ж.д. вокзал — пос. Анджиевский
 № 2А ж.д. вокзал — пос. Анджиевский (ул. Красногвардейская)
 № 3 ж.д. вокзал — с. Левокумка
 № 3 А ж.д. вокзал — с. Левокумка
 № 5 ж.д. вокзал — ЗАО Ставропольснаб
 № 5 А ж.д. вокзал — желатиновый завод
 № 6 ж.д. вокзал — АРЗ — 5-й километр
 № 6 А ж.д. вокзал — 5-й километр
 № 8 ж.д. вокзал — 2-й микрорайон
 № 11 ж.д. вокзал — Аэропорт
 № 13 ж.д. вокзал — пос. Евдокимовский
 № 14 ж.д. вокзал — пос. Евдокимовский
 № 16 ж.д. вокзал — рынок
 № 17 ж.д. вокзал — х. Красный Пахарь
 № 101 ж.д. вокзал — Пионерская (пос. Новотерский)
 № 102 ж.д. вокзал — пос. Загорский
 № 102 А ж.д. вокзал — микрорайон — пос. Загорский
 № 103 ж.д. вокзал — х. Возрождения
 № 104 Автовокзал — с. Побегайловка
 № 105 ж.д. вокзал — с. Канглы
 № 106 Автовокзал — село Прикумское
 № 108 Автовокзал — с. Гражданское
 № 110 ж.д. вокзал — с. Ульяновка
 № 111 ПАТП —дачи канал «Широкий»— с. Марьины Колодцы
 № 112 ж.д. вокзал — х. Славянский
 № 113 ж.д. вокзал — с. Марьины Колодцы
 № 113А Автовокзал — с. Сухая Падина — с. Марьины Колодцы
 № 114 Автовокзал — с. Греческое
 № 115 Автовокзал — х. Перевальный
 № 116 Автовокзал — с. Нагутское
 № 121 ж.д. вокзал — х. Садовый
 № 121 А жд. вокзал — микрорайон — х. Садовый
 № 122 ж.д. вокзал — п. Бородыновка
 № 232 Автовокзал — с. Нижняя Александровка
№ 223 ж.д. вокзал — г. Пятигорск

Спорт 
 Стадион «Локомотив»
 ФОЦ «Минеральные Воды»

Религия 
Русская православная церковь

 Свято-Никольская церковь — ул. Свободы, 94. Храм был построен в 1950 году и освящён в честь Покрова Божьей Матери. 19 ноября 1997 году распоряжением митрополита Гедеона переименован в честь святителя Николая (в связи с завершением строительства нового храма Покрова Божьей Матери в городе Минеральные Воды)
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы — ул. Пятигорская, 35. Освящён 14 октября 1997 года. В августе 1998 года в Собор Покрова Пресвятой Богородицы торжественным крестным ходом были перенесены мощи Святого Феодосия Кавказского
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — Школьная ул., 2а. Храм построен на месте сквера во дворе Музыкального колледжа им. В. И. Сафонова. Сквер в свою очередь был разбит на месте разрушенного в 30-е годы XX века Покровского храма
Храм Святым Царственным Страстотерпцам

Церковь адвентистов седьмого дня
Церковь Адвентистов Седьмого Дня расположена на ул. Свободы, 95

Церковь евангельских христиан-баптистов
Молитвенный дом баптистов расположен по ул. Кнышевского, 67

Люди, связанные с городом 

 Бибик, Алексей Павлович— писатель
 Ротенко, Андрей Иванович — Герой Советского Союза. Похоронен на гражданском кладбище города Минеральные Воды
 Шеин, Григорий Андреевич (1926) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер орденов Славы III степени и Отечественной войны II степени

Памятники 
 Братская могила красным партизанам, погибшим в гражданскую войну 1918—1920 гг.

 Памятник В. И. Ленину — пересечение проспектов Карла Маркса и XXII партсъезда. Был установлен 5 ноября 1960 года.
 Памятник-мемориал «Огонь Вечной Славы» воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Открыт 9 мая 1976 года.
 Памятник генералу Ермолову.
 Памятник танкистам на реке Джемуха.
 Памятник преподобному Сергию Радонежскому, установленный в декабре 2014 года.
 Памятник Петру и Февронии у входа в местное отделение ЗАГСа, установленный 9 июля 2013 года.
 Самолет Миг-17.
Памятник А. С. Пушкину.

Достопримечательности 
 Музей авиационной техники на территории завода № 411 Гражданской Авиации.

Примечания 

 
Населённые пункты Минераловодского района
Районные центры Ставропольского края
Упразднённые муниципальные образования Минераловодского района
Упразднённые городские поселения Ставропольского края
Городские поселения, упразднённые в 2015 году